Рыбники — топоним:

 Рыбники — деревня в Столинском районе Брестской области Белоруссии.
  — деревня в Белостокском повяте Подляского воеводства Польши.
  — хутор в Кентшинском повяте Варминьско-Мазурского воеводства Польши.
 Рыбники — село в Бережанском районе Тернопольской области Украины.

 Рыбники — припортовая железнодорожная станция с пассажирским сообщением на линии Угловая — Мыс Астафьева Владивостокского отделения ДВЖД.